Rakovec (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
Rakovec (Ljubešćica), een plaats in Kroatië
Rakovec (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika
Rakovec (Šmarje pri Jelšah), een plaats in de Sloveense gemeente Šmarje pri Jelšah
Rakovec (Zagreb), een Kroatische gemeente in de provincie Zagreb